Saosjornaja (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Saosjornaja (Kurgan, Kargapolje), in der Oblast Kurgan, Rajon Kargapolje
 Saosjornaja (Kurgan, Wargaschi), in der Oblast Kurgan, Rajon Wargaschi
 Saosjornaja (Omsk), in der Oblast Omsk
 Saosjornaja (Tjumen), in der Oblast Tjumen

Siehe auch:
 Saosjornoje (Begriffsklärungsseite)
 Saosjorny (Begriffsklärung)